Perwomajśke () – osiedle na południu Ukrainy, w obwodzie chersońskim, w rejonie chersońskim. W 2001 roku liczyło 241 mieszkańców.

Wsie w obwodzie chersońskim